Лаварден () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Лаварден () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта